Ивакша:
 Ивакша — посёлок в Няндомском районе Архангельской области
 Ивакша — река в Няндомском районе Архангельской области, приток Лепши
 Ивакша — станция Северной железной дороги